Аеропорт:
 Гавришівка — вінницький аеропорт
Села:
 Гавришівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Гавришівка — Вінницька область, Вінницький район
 Гавришівка — Вінницька область, Вінницький район
 Гавришівка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район